Paul Sturrock – allenatore di calcio ed ex calciatore britannico
 Peter Sturrock – astrofisico britannico
 Tristan Sturrock – attore britannico